Elektrische Erregung steht für:

 elektrische Flussdichte in der Physik 
 Erregung (Physiologie), Erregung von Nerven- und Muskelzellen in der Elektrophysiologie
 Quellenspannung in der Elektrochemie
 Erregerwicklung in der Elektrotechnik